Оношкович-Яцына — фамилия:

 Оношкович-Яцына, Ада Ивановна (1897—1935) — русская советская поэтесса и переводчица.
 Оношкович-Яцына, Евгений Николаевич (1897—1970) — штабс-ротмистр, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Оношкович-Яцына, Иван Феликсович (1843—1913) — управляющий делами Александровского комитета о раненых, действительный тайный советник.

См. также 
 Оношко